Бобри́щевы-Пу́шкины — русский дворянский род, ветвь Пушкиных.

По семейной легенде (зафиксированной позже в Бархатной книге), происходят от Радши через его правнука Гаврилу Алексича. Род внесён в Бархатную книгу.

Известные представители 
 Правнуком Гаврилы был Григорий Александрович Пушка Морхинин (родоначальник Пушкиных).

 Правнук Григория Пушки звался Иван Алексеевич Пушкин, имел прозвище Бобрище и оставил трёх сыновей — Ивана, Фёдора и Алексея. Из них лишь Иван Иванович — сокольничий и ловчий на московском пути Ивана Грозного (1536) — имел мужское потомство и именовался уже Бобрищевым-Пушкиным.
 Василий Иванович (уб. 1581) — в сентябре 1567 года упоминается в свите царя подателем «у доспеху» князя И. Ю. Вяземского во время Ливонского похода. В 1576 году стоял на Мышаге среди прочих голов в полку у боярина и воеводы князя И. Ю. Голицына. В 1580 году послан на год четвёртым воеводой в Великие Луки и убит во время осады города Стефаном Баторием.
 Фёдор Иванович (сын Ивана Ивановича) — сын боярский и голова, затем воевода. В 1597—1598 годах служил первым головой в Рыльске. В 1600—1603 годах — воевода «на Белой». В 1614 году — объезжий голова «за Москвою рекою в деревянном городе по всем улицам и по переулкам…». Два сына: Григорий и Фёдор.
 Гаврила Иванович — воевода в Ростове (1624—1627). Сын Иван.
 Иван Гаврилович — воевода в Тюмени (1644—1646). Сын Пётр, бездетен.
 Григорий Михайлович — воевода в Вязьме (1692—1695).
 Иван Никифорович — стольник.
 Пётр Лукич — воевода в Нежине в 1676 году, стольник.

В числе владельцев населёнными имениями в 1699 году значатся девять Бобрищевых-Пушкиных. Кроме того, члены этого рода в XVII веке служили в стряпчих, городовых дворянах, стольниках и дворянах московских.

От Спиридона Ивановича происходят наиболее известные Бобрищевы-Пушкины — семья небогатого (170 душ) помещика, отставного полковника, начальника 4-го пехотного полка тульского ополчения 1812 года Сергея Павловича Бобрищева-Пушкина (род. в 1760 году):
 Николай Сергеевич (1800—1871)
 Павел Сергеевич (1802—1865) (оба — декабристы)
 Сергей Сергеевич (1808—1876) — инженер путей сообщения, тайный советник
 Михаил Сергеевич (ок. 1814 1883) — чиновник, действительный тайный советник
 Александр Михайлович (1851—1903) — юрист
 Нина Александровна (1879—1938) — жена П. И. Пальчицкого
 Владимир Михайлович (1852—1932) — юрист, присяжный поверенный, адвокат на процессе 193-х, Петроградском процессе
 Александр Владимирович (1875—1937) — писатель, адвокат, защитник Бейлиса и Пуришкевича, расстрелян.

Род Бобрищевых-Пушкиных внесён в VI часть родословных книг Калужской, Московской и Тульской губерний.

Описание гербов 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение двух печатей с гербами представителей рода:

 Герб Николая Михайловича Бобрищева-Пушкина: щит поделён крестообразно на четыре части. В первой и четвёртой частях, имеющих серебряное поле, изображен чёрный одноглавый орёл держащий в правой лапе меч, а в левой — державу. Во второй части, в золотом поле, изображена красная шапка княжеского достоинства. В третьей части, в синем поле, справа, выходящая из облака серая рука в латах с мечом, остриём вверх (польский герб Малая Погоня). Щит увенчан коронованным дворянским шлемом. Нашлемник: согнутая рука в латах с мечом, остриём вниз. Цветовая гамма намёта не определена.
 Герб однородцев Бобрищевых-Пушкиных: в синем поле щита изображена красная полоса, наискось, с нижнего правого угла, к верхнему левому углу. На полосе вряд изображены три золотые восьмиконечные звезды. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом. Нашлемник: кадуцеев жезл с обвитой змеёй, по сторонам от которого по страусовому перу. Цветовая гамма намёта не определена.

Примечания

Литература 
 
 
 

Боярские роды
 
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера